Симбухово

 Симбухово (Московская область)
 Симбухово (Пензенская область)
 Симбухово (Нижегородская область)